Personen:
Johan Evertsen (1617), 'de Kapitein' of 'de Oude', Nederlands vlootkapitein in de Tachtigjarige Oorlog
Johan Evertsen (1600-1666), zijn zoon, admiraal in de Tachtigjarige Oorlog en de Eerste en Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
Cornelis Evertsen de Oude (1610-1666), zoon van Johan Evertsen de Oude en broer van Johan Evertsen, admiraal in de Eerste en Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
Cornelis Evertsen de Jonge (1628-1679), zoon van Johan Evertsen (1600-1666) en neef van Cornelis de Oude, admiraal in de Eerste en Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
Cornelis Evertsen de Jongste (1642-1706), zoon van Cornelis de Oude, admiraal in de Tweede en Derde Engels-Nederlandse Oorlog
Geleyn Evertsen (1655-1721), zoon van Cornelis Evertsen de Oude, volgde zijn broer op als admiraal na diens dood
Naar bovenstaande personen vernoemde oorlogsschepen:
Zr.Ms. Evertsen (1857), schroefstoomschip
Hr.Ms. Evertsen (1896), pantserschip en naamgever van de Evertsenklasse
Hr.Ms. Evertsen (1929), torpedobootjager van de Admiralenklasse
Hr.Ms. Evertsen (1942), HMS Scourge, S-klasse torpedobootjager, gekocht van de Britse marine in 1946. In 1963 uit de vaart genomen.
Hr.Ms. Evertsen (1967), fregat van de Van Speijkklasse
Zr.Ms. Evertsen (2005), luchtverdedigings- en commandofregat van De Zeven Provinciënklasse